|-
| (32501) 2000 YV135||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32502) 2001 BG77||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32503) 2001 FN57||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32504) 2001 HP8||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32505) 2001 KF17||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32506) 2001 KP30||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32507) 2001 LR15||||12 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32508) 2001 MR11||||19 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32509) 2001 MW29||||28 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32510) 2001 NS||2001 NS||12 липня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32511) 2001 NX17||||9 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32512) 2001 OM14||||20 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32513) 2001 OL31||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32514) 2001 OK34||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32515) 2001 OU42||||22 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32516) 2001 OH46||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32517) 2001 OA54||||21 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32518) 2001 OZ69||||19 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32519) 2001 OB73||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32520) 2001 OG73||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32521) 2001 OR80||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32522) 2001 OE81||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32523) 2001 OY82||||27 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32524) 2001 OC85||||20 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32525) 2001 OZ85||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32526) 2001 OD98||||25 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32527) 2001 OS104||||28 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32528) 2001 OZ105||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32529) 2001 PD7||||10 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32530) 2001 PW12||||12 серпня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (32531) 2001 PG13||||13 серпня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| 32532 Thereus||||9 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32533) 2001 PS29||||11 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32534) 2001 PL37||||11 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32535) 2001 PZ40||||11 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32536) 2001 PD41||||11 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32537) 2001 PH43||||13 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32538) 2001 PB44||||15 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32539) 2001 PD59||||14 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32540) 2001 PN62||||13 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32541) 2001 QF2||||17 серпня 2001||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (32542) 2001 QK7||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32543) 2001 QL11||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32544) 2001 QY11||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32545) 2001 QV13||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32546) 2001 QE14||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32547) 2001 QW14||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32548) 2001 QU18||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32549) 2001 QA19||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32550) 2001 QT19||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32551) 2001 QF22||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32552) 2001 QU23||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32553) 2001 QC27||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32554) 2001 QZ28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32555) 2001 QZ29||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32556) 2001 QH30||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32557) 2001 QT30||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32558) 2001 QV30||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32559) 2001 QN31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32560) 2001 QV31||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32561) 2001 QE38||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32562) 2001 QA45||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32563) 2001 QA53||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 32564 Ґласс (Glass)||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (32565) 2001 QC69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32566) 2001 QC70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32567) 2001 QQ70||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32568) 2001 QD71||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 32569 Демінґ (Deming)||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| 32570 Перуіндіана (Peruindiana)||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| 32571 Брайтон (Brayton)||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (32572) 2001 QR74||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32573) 2001 QD75||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32574) 2001 QM78||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32575) 2001 QY78||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32576) 2001 QK79||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32577) 2001 QC87||||17 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32578) 2001 QY88||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32579) 2001 QJ97||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32580) 2001 QY97||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32581) 2001 QW98||||21 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32582) 2001 QW101||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32583) 2001 QZ101||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32584) 2001 QW105||||18 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32585) 2001 QQ107||||18 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32586) 2001 QQ116||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32587) 2001 QO117||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32588) 2001 QD124||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32589) 2001 QR127||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32590) 2001 QF130||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32591) 2001 QV134||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32592) 2001 QR135||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32593) 2001 QK138||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32594) 2001 QV141||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32595) 2001 QA150||||25 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (32596) 2001 QS154||||29 серпня 2001||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (32597) 2001 QC157||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32598) 2001 QN159||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32599) 2001 QL160||||23 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32600) 2001 QF173||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

32500